Oom ist der Name folgender Personen:
 Anna Fjodorowna Oom (1791–1850), russische Erzieherin
 Friedrich Oom (1793–1849), deutscher Jurist, Bürgermeister und Lokalhistoriker der Stadt Barth in Vorpommern
 Karl Erik Oom (1904–1972), australischer Kartograph und Polarforscher

Die Abkürzung oom bezeichnet:
 Objektorientierte Modellierung
 Out of mana, kein Mana mehr, in Rollenspielen, siehe Computerspieler-Jargon#O
 Out of memory, kein Speicher mehr, in der Computertechnik, siehe Speicherverwaltung

Sonstiges:
 Oom Bay, Bucht an der Mawson-Küste des Mac-Robertson-Lands, Antarktika
 Oom Island, Insel vor der Mawson-Küste des Mac-Robertson-Lands, Antarktika

OOM